Steve ou Stephen Owens sont des noms pouvant désigner:

 (né en 1947), joueur américain de football américain
 (né en 1948), avocat américain
 (né en 1955), homme politique américain de l'Arizona
Steve Owens (1956-2016), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1965), joueur américain de baseball
, homme politique américain du Kansas

Voir aussi
, homme politique américain du Massachusetts

Owens, Steve